Elitserien i ishockey 1985/1986 spelades 19 september 1985 till 27 februari 1986 och hade 36 omgångar i grundserien. Lag 1-4 till slutspel om svenska mästerskapet, lag 5-8: kvar i Elitserien men inget slutspel. Lag 9 till nedflyttningskval. Lag 10 till Division I. Slutspelet avgjordes i bäst av tre matcher i semifinalerna, bäst av fem i finalerna. Seger = 2 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng. Färjestads BK vann serien, och blev svenska mästare efter seger mot Södertälje SK i finalserien.

Deltagande lag

Slutställning

Grundserien

Seriematcherna

SM-slutspelet

Slutspelsträd

Semifinaler 
 2 mars 1986: Färjestads BK-Brynäs IF 8-4
 2 mars 1986: Södertälje SK-HV71 7-3
 4 mars 1986: Brynäs IF-Färjestads BK 5-2
 4 mars 1986: HV71-Södertälje SK 3-5 (Södertälje SK vidare med 2-0 i matcher)
 6 mars 1986: Färjestads BK-Brynäs IF 11-2 (Färjestads BK vidare med 2-1 i matcher)

Finaler 
 9 mars 1986: Färjestads BK-Södertälje SK 4-3
 13 mars 1986: Södertälje SK-Färjestads BK 5-4
 16 mars 1986: Färjestads BK-Södertälje SK 3-4
 20 mars 1986: Södertälje SK-Färjestads BK 1-3
 23 mars 1986: Färjestads BK-Södertälje SK 3-2 (Karlskoga, Färjestads BK svenska mästare med 3-2 i matcher)

Källor

Fotnoter

Externa länkar 
 Svensk ishockey - Elitserien 1985/86
 SM-finaler 1986 i SVT:s öppna arkiv 
http://www.ishockeytabeller.se/1985-86

Sport i Sverige 1985
Sport i Sverige 1986
Ishockeysäsongen 1985/1986
1985/1986